Reinberger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Reinberger (1931–2011), österreichischer Kabarettist, siehe Drei Spitzbuben
 Jiří Reinberger (1914–1977), tschechoslowakischer Organist, Musikpädagoge und Komponist

Siehe auch:
 Rheinberger